Tana puede referirse a:

 la isla de Tanna; 
 el nombre común de la planta Tanacetum vulgare; 
 Tana, municipio de Noruega; 
 Tanausú Domínguez, Tana, futbolista español; 
 Tana, localidad en la Región de Tarapacá, Chile; o
 Tana, colonia genovesa en la desembocadura del río Don.
 Taná, singular de tanaim, rabinos de la Mishná.